O Namorador é um filme brasileiro de 1978, com direção de Lenine Otoni e Adnor Pitanga.

Elenco
Margot Baird		
Jotta Barroso		
Humberto Catalano
Otávio César		
Isolda Cresta		
Elisa Fernandes		
Lafayette Galvão		
Gilson Moura		
Maria Pompeu		
Luiz Armando Queiroz		
Fernando Reski		
Solange Santos		
Maria Lúcia Schmidt		
Neila Tavares

Filmes do Brasil de 1978
Filmes em língua portuguesa
Filmes de comédia do Brasil